Olivensi – abitanti di Olivença (Alagoas)
Olivensi – abitanti di Olivos